Don’t Miss the Train — второй студийный альбом американской панк группы No Use for a Name, вышедший в 1992 году. Диск был перевыпущен на лейбле Fat Wreck Chords 23 октября 2001 года с другим изображением на обложке.

Список композиций 
 «Born Addicted» — 2:40
 «Thorn In My Side» — 2:18
 «Looney Toon» — 1:50
 «TollBridge» — 2:39
 «Hole» — 1:56
 «Another Step» — 2:18
 «Don’t Miss The Train» — 2:55
 «Watching» — 3:04
 «Punk Points» — 1:56
 «Tan In A Can» — 2:00
 «Death Doesn’t Care» — 3:21
 «Get Out Of This Town» — 1:55

Ссылки 
 Don't Miss The Train на discogs.com

Альбомы No Use for a Name